Илья Островский:
 Островский, Илья Константинович  (в монашестве Константин; род. 1977) — священнослужитель.
 Островский, Илья Михайлович (род. 1980) — российский музыкальный деятель.